Спенс (, ) — фамилия.
 Спенс (шведский дворянский род)

Известные носители фамилии:
 Спенс, Брэд (род. 1984) — канадский горнолыжник, участник олимпийских игр 2010 года.
 Спенс, Брюс (род. 1945) — новозеландский актёр.
 Спенс, Давид (1818—1877) — британский военачальник, кавалер креста Виктории.
 Спенс, Джеймс (1875—1946) — британский яхтсмен, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Спенс, Джо (1898—1966) — английский футболист.
 Спенс, Джонатан (1936—2021) — британский историк-китаист.
 Спенс, Майк (1936—1968) — британский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Спенс, Майкл (род. 1943) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии.
 Спенс, Малкольм (1937—2010) — южноафриканский легкоатлет.
 Спенс, Рональд (род. 1945) — южнородезийский хоккеист на траве.
 Спенс, Себастьян (род. 1969) — канадский актёр.
 Спенс, Скип (1946—1999) — американский музыкант.
 Спенс, Терри Р. (род. 1941) — государственный деятель США.
 Спенс, Томас (1750—1814) — английский социалист-утопист.
 Спенс, Уильям (1783—1860) — британский экономист и энтомолог.
 Спенс, Эррол (род. 1990) — американский боксёр.
 Спенс, Якоб (1656—1721) — шведский военачальник, президент Берг-коллегии.